Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Eryngium carlinae
 el nombre común de la planta Helenium mexicanum